Walt ou WALT peut faire référence à :

Noms 
 Walt est un nom de famille porté notamment par :  
 Annina Walt (1996-), actrice suisse ;
 Stephen Walt (né en 1955), professeur américain en relations internationales.

Prénoms 
 Walt est le diminutif anglo-saxon du prénom , porté entre autres par le cinéaste Walt Disney (1901-1966) et l'écrivain Walt Whitman (1819-1892). Cf. liste générée automatiquement ;  
 Walt est le pseudonyme de Walter Goossens (né en 1966), dessinateur belge de bande dessinée.

Sigle 

WALT est un sigle formé des 4 lettres W, A, L et T. Il peut désigner :
La